Solrød Strand Station er en S-togs-station i Solrød. Den ligger i takstzone 89.

Antal rejsende 
Ifølge Østtællingen var udviklingen i antallet af dagligt afrejsende med S-tog:

Noter

Eksterne henvisninger 

 Solrød Strand Station på dsb.dk

S-togs-stationer
Station